Михаил Слесарев:
 Слесарев, Михаил Александрович (1955—2014) — национальный Герой Азербайджана. 
 Слесарев, Михаил Юрьевич (род. 1946) — российский учёный.